Husis kan avse:
 Husis – folkmun för en svenskspråkig finländsk dagstidning, se Hufvudstadsbladet
 Husis – svenskt talspråk för Husrannsakan